Il nome Graziano Battistini si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani:

 Graziano Battistini, calciatore;
 Graziano Battistini, ciclista.